Константин Константинович Баторун (1900, с. Аларь, Иркутская губерния, Российская империя (ныне Аларский район, Иркутской области, РФ — , Кондрово Дзержинского района Калужской области) — советско-монгольский военный деятель. Подполковник. Второй начальник разведывательной службы Монголии.

Биография 
Бурят. Из служащих. На военной службе с марта 1919 г. Помощник адъютанта дивизиона Монгольской директории, верховной власти в стране. В РККА с 1920 года.

Участник Гражданской войны в Сибири и Монголии. В мае 1920 — сентябре 1921 г. сражался с войсками Р. Ф. Унгерна. Командовал взводом, был помощником адъютанта 1-го запасного кавалерийского полка народно-революционной армии ДВР (май 1920 — май 1921).

Член РКП (б) с 1923 г. В 1924—1937 года — в распоряжении разведуправления штаба РККА в Монголии. Сотрудник для особых поручений, адъютант начальника штаба Монгольской народно-революционной армии (май — сентябрь 1921), адъютант Главкома МНРА (сентябрь 1921 — май 1922), инструктор политико-просветительного управления МНРА (май — июнь 1922), начальник агентурно-информационной части Государственной военной внутренней охраны (июнь 1922 — апрель 1923), начальник Государственной внутренней охраны (апрель 1923 — сентябрь 1925) Монголии (ныне Главное разведывательное управление Монголии).

В 1925—1929 годах обучался в Военной академии имени М. В. Фрунзе. После академии вновь на службе в Монголии (сентябрь 1929 — август 1937), инструктор учебной части объединённого военного училища, Организационно-мобилизационного отдела штаба МНРА. С августа 1937 г. в распоряжении Управления по начсоставу РККА.

Вне армии с 1938 по август 1941 г.

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. Начальник штаба 164-й стрелковой дивизии 49-й армии Западного фронта. 

«Проявил себя как умелый организатор штаба в условиях боя» (из Наградного листа, 17.09.1942).

Умер от ран.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1938),
 орден Красного Знамени Монголии (1934)
 орден Красного Знамени (1942), 
 Почётное революционное оружие от РВС СССР.

Литература 
 Алексеев М. А., Колпакиди А. И., Кочик В. Я. Энциклопедия военной разведки. 1918—1945 гг. М., 2012, с. 92-93.

Ссылки 
Баторун Константин Константинович

Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Персоналии:Спецслужбы Монголии
Участники Гражданской войны в России (красные)
Персоналии:Народно-революционная армия Дальневосточной республики
Участники Великой Отечественной войны
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Подполковники (СССР)
Члены КПСС
Награждённые почётным революционным оружием